Толванд (озеро) — озеро на Кольском полуострове.
 Толванд (река) — река в Мурманской области России.